Case Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Case Lake (Indiana)
 Case Lake (Iowa)
 Case Lake (Michigan)
 Case Lake (Lac qui Parle County, Minnesota)
 Case Lake (Watonwan County, Minnesota)